Bruno Morgado – calciatore svizzero, difensore
 Dimas Delgado Morgado – calciatore spagnolo, centrocampista
 Diogo Morgado – attore portoghese
 Eduardo Morgado – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Lauren Michelle Jauregui Morgado – cantautrice statunitense
 Mário Morgado – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, difensore